Origmatogona är ett släkte av mångfotingar. Origmatogona ingår i familjen Origmatogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Origmatogona